Bakkegårdsskolen er navnet på flere skoler i Danmark:
 Bakkegårdsskolen (Aarhus)
 Bakkegårdsskolen (Gentofte)
 Bakkegårdsskolen (Langeskov)